

Nom, article ou lettre 

Eth peut désigner : 
 Eth, une commune du Nord-Pas-de-Calais ;
 ouvrage d'Eth, un ouvrage fortifié de la ligne Maginot, situé sur la commune d'Eth ;
 Eth, la lettre de l'alphabet latin étendu :  Ð en capitale, ð en minuscule ;
 Eth, un groupe français d'éthio-jazz ;
 eth, un article qui signifie « le » en occitan et en aragonais ; le pluriel d'eth est eths, le féminin era.

Sigle 
ETH peut désigner : 
 Eidgenössische Technische Hochschule (en français, École polytechnique fédérale de Zurich) ;
 en tout honneur, lorsqu'il est écrit en majuscule et entre parenthèses (ETH) afin d'éviter une mauvaise interprétation (par exemple, dans massage de relaxation (ETH), (ETH) signifie sans connotation sexuelle).

Abréviation 
Eth peut désigner : 
 Ethernet, un protocole informatique ;
 Ether, une cryptomonnaie.

Code 
ETH peut désigner : 
 Éthiopie, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 Ethiopian Airlines (Éthiopie), selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes,

Abréviation
Code